Мутная:
 Большая Мутная (приток Печоры)
 Большая Мутная (приток Индиги)

См. также 
Мутная